

Personnalités 

 Agathe Kwon Chin-i (1820-1840), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte ;
 Kwon Alexander (né en 1994), joueur américain de football américain ;
 Kwon Chang-hoon (né en 1994), footballeur sud-coréen ;
 Kwon Hae-hyo (né en 1965), acteur sud-coréen ;
 Kwon Hyuk (né en 1983), joueur coréen de baseball ;
 Kwon Hyun-sang (né en 1981), acteur sud-coréen ;
 Kwon In-suk (née en 1964), syndicaliste sud-coréenne ;
 Kwon Jeong-saeng (1937-2007), écrivain sud-coréen ;
 Jin-Soo Kwon, personnage de fiction dans Lost : Les Disparus ;
 Jo Kwon (né en 1989), chanteur, présentateur et acteur sud-coréen ;
 Kwon Ki-ok (1901-1988), aviatrice coréenne ;
 Kwon Kyung-won (né en 1992), footballeur sud-coréen ;
 Kwon Mina (née en 1993), chanteuse et actrice sud-coréenne ;
 Kwon Nara (née en 1991), chanteuse puis actrice sud-coréenne ;
 Kwon Oh-hyun (né en 1952), industriel coréen ;
 Ohyun Kwon, chimiste américano-coréenne ;
 Kwon O-kyu, homme d'État sud-coréen, ministre, premier ministre ;
 Kwon Ri-se (1991-2014), chanteuse japonaise ;
 Kwon Sang-ha (1641-1721), philosophe confucianiste ;
 Kwon Sang-woo (né en 1976), acteur sud-coréen ;
 Kwon So-hyun (née en 1994), chanteuse et danseuse sud-coréenne ;
 Kwon Soon-chun (né en 1959), boxeur sud-coréen ;
 Sun Kwon, personnage de fiction dans Lost : Les Disparus ;
 Kwon Yeo-sun (née en 1965), écrivaine sud-coréenne ;
 Kwon Yong-man (né en 1972), artiste peintre français ;
 Kwon Young-ho (né en 1985), escrimeur sud-coréen ;
 Kwon Young-jin (né en 1962), homme politique sud-coréen.

Toponymie 

 Kwon, commune dans le département de Gossina de la province du Nayala, au Burkina Faso.